Reijonen est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
Markku Reijonen (né en 1952), sauteur à ski finlandais
 (née en 1972), femme politique finlandaise
 (né en 1944), sauteur à ski finlandais

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois